Изразът Златен телец, или Златният телец, може да се отнася за някое от следните понятия.

 Златен телец – идол в Стария Завет, обект на култ за отстъпващите от бога евреи
 „Златният телец“ (Das goldene Kalb, 1880) – роман от роман Рудолф Готшал
 „Златният телец“ (Золотой телёнок, 1931) – роман от Илф и Петров с екранизации:
 „Златният телец“ (1968) – съветски игрален филм
 „Златният телец“ (2006) – руски телесериал
 „Златният телец“ – награда на в. „Литературная газета“, Москва (1970)
 „Златен телец (награда)“ – награда на Нидерландския кинофестивал, Утрехт (1981)